Зампа французька комічна опера.

Також з цією назвою є:

Люди 

 Адам Зампа (нар. 1992), Австралійський крикетер.
 Адам Зампа (нар. 1990), Словенський альпійський лижник.
 Альфред Зампа (1905-2000), Американський будівельник мостів.
 Меморіальний міст Альфреда Зампа — міст названий на честь Альфреда Зампа.
 Андреас Зампа (нар. 1993), Словенський альпійський лижник.
 Енріко Зампа (нар. 1992), Італійський футболіст.

Назви 
 Монастир Пангрі-Зампа — монастир в Бутані.
 Зампа — місто в Буркіна-Фасо.

Інше 
 Euphaedra zampa - тип метелика.
 Лев Зампа — Маскот футбольного клубу.